Schee bezeichnet

 Schee (Sprockhövel), ein Ortsteil der Stadt Sprockhövel, Nordrhein-Westfalen
 Alter Schee, ein Weiler im Sprockhöveler Ortsteil Schee
 Schee (Wuppertal), eine Ortslage in der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 SHE